Petrescu kan som auktorsförkortning betyda:

 Iorgu Petrescu
 Constantin C. Petrescu

Robotskapade auktorsförkortningar